Бекон — м'ясо (свинина);
 Бе́йкон, традиційна форма Бе́кон (Bacon) — англійське прізвище.

Відомі особи 
 Кевін Бекон (нар. 1958) — голлівудський актор.
 Ллойд Бекон (1889—1955) — американський актор театру і кіно, кінорежисер.
 Натаніел Бекон (1642(1647)-1676) — керівник одного з перших повстань у Північній Америці проти англійських колоністів.
 Роберт Бекон (1860—1919) — американський політик-республіканець, 39-й Держсекретар США.
 Роджер Бекон (1214—1292) — англійський філософ.
 Френсіс Бекон (1561—1626) — англійський філософ.
 Френсіс Бекон (1909—1992) — британський художник-експресіоніст ірландського походження.
 Чарльз Бекон (1885—1968) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

Посилання